Воздействие — активное влияние субъекта на объект, не обязательно явное или с обратной связью.
 Воздействие (психология) — целенаправленное перенаправление информации от одного участника социума к другим
 Воздействие (телесериал) — американский телесериал в жанре криминальной комедии (2008–2012).

Примечания